El término antimora puede referirse a:
 Antimora, sinónimo de «frambueso», planta de la familia Rosaceae.
 Antimora, género de peces de la familia Moridae.